York Street (Sixth Avenue Line), station van de metro van New York
 York Street (stadion), voetbalstadion in Boston, Engeland